Kieselschwämme steht für:
Hornkieselschwämme mit in Spongin eingebetteten Skelettnadeln
Glasschwämme ohne Spongin